Jodtablette kann bedeuten:

 Kaliumiodid-Tablette
 Kaliumiodat-Tablette

Siehe auch:

 Iodblockade eine mögliche Schutzmaßnahme bei einem schweren kerntechnischen Unfall
 Jodmangel